El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1952 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 16 equipos a la fase final, disputándose el partido por el campeonato en el Hec Edmundson Pavilion en Seattle, Washington. Fue la primera ocasión en la que se produjo el formato Final Four, con los 4 equipos semifinalistas compitiendo en la misma ciudad.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kansas, que derrotó en la final a la Universidad St. John's.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Partido por el  puesto nacional

puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1952
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA